Борроу () — фамилия.

 Борроу, Джордж (1803—1881) — английский писатель.
 Борроу, Дэвид (род. 1952) — политик Великобритании.
 Борроу, Ник (см. Nik Borrow)